La Flor kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 La Flor, Durango, Gómez Palacio, 
 La Flor, Chiapas, Tuzantán, 

Robotskapade Mexikoförgreningar